Heiman ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphus Heiman (1809–1862), US-amerikanischer Brigadegeneral und Architekt
 Eric Heiman (1892–1959), deutscher Verleger und Luftfahrtjournalist
 Hanns Heiman (1879–1965), deutscher Verbandsfunktionär, Wirtschaftsberater und Schriftsteller
 Jesse Heiman (* 1978), US-amerikanischer Schauspieler
 Jessie Louise Heiman, Geburtsname von Louise Henry (Schauspielerin) (1911–1967), US-amerikanische Schauspielerin
 Michal Heiman (* 1954), israelische Medienkünstlerin